Каламонте () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мерида. Занимает площадь 8 км². Население — 6284 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 61 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Бадахоса